Ма́лишев () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Малишев Антон Володимирович (1985) — російський хокеїст.
 Малишев Володимир Степанович (1950) — генерал-лейтенант міліції, член Партії регіонів, депутат Верховної Ради України.
 Малишев В'ячеслав Олександрович (1902—1957) — радянський державний діяч.
 Малишев Євген Валентинович (2002—2022) — український біатлоніст, військовий.
 Малишев Ігор Євгенович (1959) — радянський та український футбольний гравець, тренер, легенда клубу «Кристал (Херсон)».
 Малишев Максим Васильович (1992) — український футболіст.
 Малишев Михайло Іванович (1901—1986) — радянський воєначальник, генерал-майор танкових військ.
 Малишев Юрій Васильович (1941—1999) — льотчик-космонавт СРСР, двічі Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Малишева

Російські прізвища